Жупиков — русская фамилия; имеет женскую форму Жупикова.

Известные носители 
 Жупиков, Александр Владимирович (родился 29 апреля 1978 г. в Тамбове) — российский предприниматель, государственный деятель, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Жупиков, Василий Михайлович (16 января 1954, Астрахань, РСФСР, СССР — 7 июня 2015, Подольск, Россия) — советский и российский футболист, защитник, тренер.

См. также 
 Жупиковка — река в России, протекает в Нюксенском районе Вологодской области.